Le classement mondial de snooker 2010-2011 est le classement mondial des 97 joueurs professionnels les mieux classés pour la saison 2010-2011.

Règlement 
Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2008-2009 et 2009-2010).

Notes et références

Notes

Références 

2010-2011
Classements 2010-2011
Classements 2010-2011